Paus Johannes IX (+900), paus (898-900)
 Johannes IX bar Sushan, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (1063-1073)
 Johannes IX van Antiochië (Grieks), Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1155-1159)